Pseudodrifa är ett släkte av koralldjur. Pseudodrifa ingår i familjen Nephtheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Pseudodrifa